Midvale (Idaho)
Midvale (Ohio)
Midvale (Utah)

Desambiguações de topônimos